Losar de la Vera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Losar de la Vera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Losar de la Vera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar